T1 (telecommunicatie), een digitale verbinding met een capaciteit van 1544 Kbit/s
 moedertaal, in tegenstelling tot een tweede taal (T2)
 The Terminator, een film
 relaxatietijd MRI-scanner, om vetweefsel te meten met een MRI-scanner
 tramlijn 1 (Île-de-France) van de tram van Parijs
 Volkswagen Transporter T1, de Volkswagenbus uit 1950 (spijlbus)

Wegen 
 T1 (Italië)
 T1 (Tanzania)
 T1 (Zambia)